Regierung Spaak steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung Spaak I
 Regierung Spaak II (1946)
 Regierung Spaak III 
 Regierung Spaak IV